Het seizoen 1975/76 van de Nederlandse Eerste divisie had Haarlem als kampioen. Die club promoveerde daarmee naar de Eredivisie. In de nacompetitie pakte FC VVV de tweede plek in de Eredivisie.

Eerste divisie

Deelnemende teams

Eindstand

Legenda

Uitslagen

Topscorers

Nacompetitie

Eindstand

Legenda

Uitslagen 

Eerste divisie voetbal
Competitievoetbal 1975/76